Генна́дий Моро́з: Мороз, Геннадий Викторович (род. 1978) — белорусский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Мороз, Геннадий Григорьевич (род. 1975) — украинский футболист, защитник, полузащитник.
 Мороз, Геннадий Сергеевич (1936—2020) — учёный-медик, хирург-онколог, педагог, доктор медицинских наук.